Афониха:
 Афониха — деревня в Харовском районе Вологодской области, Кубенское сельское поселение.
 Афониха — деревня в Харовском районе Вологодской области, Харовское сельское поселение.
 Афониха — река в Кемеровской области, приток Средней Терси.